Мистифика́ция «иссле́дования оби́д» () или Мистификация Сокала² (названа так по аналогии с мистификацией Алана Сокала 1994 года) — это попытка команды учёных в составе  (),  () и  () создать фиктивные научные статьи и подать их в академические журналы с целью продемонстрировать низкий уровень качества редакционной и экспертной оценки в журналах, специализирующихся на различных областях социальных наук. Авторы были нацелены на академические журналы в области исследований культуры и идентичности (например, гендерных исследований). Целью розыгрыша было показать, что идеология в этих темах «давно взяла верх над здравым смыслом».

Проект был остановлен раньше намеченного срока, после того как одна из рукописей команды была подвергнута критике в социальных сетях, а затем её подлинность была поставлена под сомнение на сайте . Обман был публично раскрыт журналисткой Wall Street Journal Джиллиан Кей Мельхиор в начале октября 2018 года.

К моменту раскрытия мистификации четыре статьи были опубликованы, одна опубликованная статья получила награду, три рукописи были на доработке после рецензирования, семь на рассмотрении, шесть отклонено. Так, статья «Наша борьба — моя борьба», заявленная как посвящённая тематике феминизма, прошла оценку рецензентов и редакторов и была принята к публикации журналом , несмотря на то что представляла собой в незначительной степени отредактированную первую главу из книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера, а статья «Человеческие реакции на культуру изнасилования и квир-проявления на городских собачьих площадках в Портленде, штат Орегон» не только была принята к публикации научным журналом о феминистской географии , но и признана в числе 12 лучших работ по феминистской географии в выпуске, который был приурочен двадцатипятилетию издания.

Список подложных статей

Одобренные и принятые к печати

Одобренные, но ещё не принятые к печати

Отклонённые

Оценки и последующая реакция 
В ноябре 2018 года руководство Университета штата Орегон в Портленде (работодателя П. Богоссяна) расценило участие Богоссяна в «исследовании обид» как нарушающее этические нормы и требования, предъявляемые к исследованиям на людях. Исследование поведения рецензентов и редакторов научных журналов, как оказалось, требует их письменного согласия.

См. также 
  братьев Богдановых
 Корчеватель
 Мистификация Сокала
 Список Джеффри Билла
 Циничные теории
 SCIgen

Примечания

Ссылки 
 Русский перевод статьи Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship (часть 1)
 Русский перевод статьи Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship (часть 2)
 Academics expose corruption in Grievance Studies (Youtube)
 Peter Boghossian, James A. Lindsay, and Helen Pluckrose. «The Project Fact sheet». drive.google.com
 Круглый стол после скандала «Истина, ложь и благие намерения в социальных науках» (17.12.2018, Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Научные мистификации
Научный скептицизм
Научный метод
Гендерные исследования
Гуманитарные науки
Литературные подделки и мистификации
Фальсификации в науке
История науки
Скандалы
Мистификации